Sphaerotheca är ett släkte av svampar. Sphaerotheca ingår i familjen Erysiphaceae, ordningen mjöldagg, klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Externa länkar

Mjöldagg